XIII Století () — чешская музыкальная группа, играющая в стиле готик-рок, изредка склоняясь также к пост-панку и хард-року. За время существования её состав неоднократно менялся, однако лидер группы, вокалист Петр Штепан (), и его брат, барабанщик Павел Штепан (), остаются её неизменными участниками и по сей день. XIII Století явилась прямой наследницей панк-группы Hrdinové Nové Fronty (H.N.F.). Творчество группы основано на мистике, а также на образах различных исторических и литературных персонажей — от Фридриха Ницше и Энди Уорхола до леди Макбет и Николо Паганини.

История группы 

Временем создания группы можно назвать 1990 год. В 1991 году была создана первая демозапись под названием Vampir Songs for Agnes, поначалу доступная лишь на кассетах, но со временем изданная на компакт-диске Vampire Songs — tajemství gothických archivů.

В 1992 году был издан первый CD-альбом ’’Amulet’’, на котором было использовано новое звучание электрогитар и который находился под ощутимым влиянием легендарных The Sisters of Mercy. В текстах этого времени появляются «готические» мотивы, образы старых замков и таинственных существ XIII века — волколаков, колдунов и демонов.

Второй альбом, Gotika, оказался популярнее предыдущего. В нём на первый план выходят клавишные инструменты, увеличивается длина композиций, но ещё чувствуется, что группа находится в поисках собственного стиля. Как и Amulet, альбом был издан компанией «Monitor», хотя позднее группа начала сотрудничество с «Happy Music», при помощи которой издала следующие три альбома.

В 1995 году группа выпустила энергичный альбом Nosferatu, считающийся одним из лучших её альбомов. Тексты лидера группы, Петра Штепана, напоминают по стилистике песни из дебютного альбома. Так, текст песни «Книга Носферату» () представляет собой рассказ о чёрной магии, ангелах и ритуальных секретах, а песня «Цветы зла» (), которой заканчивается альбом, — повествование о мрачной славе знаменитого инквизитора Торквемады.

В 1996 году той же компанией был выпущен новый, четвёртый по счету альбом Werewolf. Неистовые и раскованные песни переносят слушателя к воспетым в первом альбоме горам Трансильвании — королевства оборотней, самоубийц, вампиров и всевозможных иных магических образов. В альбоме были использованы дополнительные сессионные инструменты — скрипка, флейта и виолончель, что придало музыке XIII Století новое звучание. Именно этот факт объясняет, почему песни с Werewolf преимущественно не исполнялись группой вживую.

В 1998 году в свет вышел уже пятый студийный альбом Ztraceni v Karpatech (чеш. «Потерянные в Карпатах»). Стоит отметить, что на нём была выпущена песня «Elizabeth», посвященная легендарной Элизабет Батори; в течение долгого времени она находилась в хит-парадах Европы и стала своеобразным символом группы.

В том же году Петр Штепан выпустил свою книгу «Kniha Nosferatu (Vampírská bible)» (чеш. Книга Носферату — Библия вампира), в которой затрагивает такие связанные с вампирами темы, как оккультизм, мистическое воздействие полной луны, чёрная магия, кладбища, Дракула, Бела Лугоши. В 2003 году состоялось её переиздание.

Весной 2000 года появился новый альбом Metropolis, несколько напоминающий Gotika. Песни с этого альбома более мрачные по атмосфере и всё больше походят на баллады. Наиболее заметной композицией в альбоме стала «Bela Lugosi is Dead» — кавер-версия песни известной группы Bauhaus.

В 2001 году группа презентовала альбом Karneval (Best of Gothic Decade 1991—2001) — собрание песен с предыдущих альбомов, дополнив его песнями, не вошедшими до того ни в один альбом. В это же время последовал ряд выступлений в Чехии (2001—2002), после чего группа прекратила свою творческую деятельность на неопределенное время. После почти годового перерыва XIII Století вновь собрались в прежнем составе. Петр Штепан сменил свой имидж, заменив длинные волосы ирокезом.

Альбом Vendetta (2004) уже отличался от того, что до этого многие привыкли называть «готикой». Звучание стало более «роковым» (хотя клавишные инструменты остаются на переднем плане), тексты по большей части стали англоязычными. В том же году группа оказалась на грани распада, но в 2005 году выходит альбом Vampire Songs, а ещё через год группа порадовала своих почитателей DVD-сборником с записями концертов, теле-дисками и фотогалереей.

Широкую популярность коллектив получил после своего выступления на фестивале «Castle Party» 1999 года, ежегодно проходящем в городке Болькув близ Вроцлава. Участие в фестивале увеличило известность группы и число поклонников не только в Польше, но и во многих странах Западной Европы.

В 2010 году группа впервые посетила Россию, дав концерт в московском клубе «Точка». В связи с этим на сегодняшний день XIII Století достаточно популярны не только в Польше и Словакии, но и в России с Украиной.

Кроме музыки для XIII Století, Петр Штепан также пишет инструментальную музыку для театральных представлений, в которых сам и участвует в качестве актёра.

Состав группы

Текущие участники 
 Петр Штепан () — автор текстов, композитор, вокалист и гитарист.
 Павел Штепан () — ударные.
 Мирослав «Пальда» Палечек () — бас-гитара, вокал.
 Катежина Каменикова () — клавишные.

Бывшие участники 
 Яна Гавлова () — клавишные.
 Олия Рышава () — клавишные.
 Бедржих Мусил () — электрогитара.
 Мартин Соукуп () — бас-гитара.
 Йиржи Шинделька () — бас-гитара.
 Марцел Новак () — бас-гитара.
 Михал Коурек () — бас-гитара.
 Петр Паловчик () — бас-гитара.

Сотрудничество 
 Каролина Гусакова () — оперный вокал.
 Ленка Шрайберова () — вокал.
 Мирослав Матейка () — флейта.
 Радек Кршижановский () — скрипка.
 Мартин Валек () — скрипка.
 Владимир Кроупа () — скрипка.
 Павел Вернер () — виолончель.
 Томаш Враб () — клавишные.

Дискография 
 1988/1995 — Nová Drakulomania (Demo)
 1991/1995 — Vampir Songs for Agnes (Demo)
 1991 — Demoniac (Live Demo)
 1992 — Amulet
 1994 — Gotika
 1995 — Nosferatu
 1996 — Legenda o Krysaři
 1996 — Werewolf
 1998 — Evangelium (Demo)
 1998 — Ztraceni V Karpatech
 2000 — Metropolis
 2001 — Karneval — Best Of Gothic Decade 1991—2001
 2004 — Vendetta
 2005 — Vampire Songs — Tajemství gotických archivů
 2009 — Dogma
 2010 — Nocturno
 2011 — Ritual
 2016 — Intacto 
 2019 — Frankenstein

Интересные факты 
В песне Vendetta с альбома 2004 года Vendetta использована звуковая дорожка приема сообщений из фильма 1979 года «Чужой».

Ссылки 
 Официальная страница XIII.Století
 Неофициальная страница XIII.Století

Музыкальные коллективы Чехословакии
Рок-группы Чехословакии
Музыкальные коллективы Чехии
Рок-группы Чехии
Группы готик-рока
Йиглава